Tapejaridae представља породицу птеродактила, род птеросаура из периода креде. Тренутно су познати из Бразила, Енглеске, Мађарске, Марока, Шпаније, Сједињених Америчких Држава и Кине. Најпримитивнији родови су пронађени у Кини, што указује да породица има азијско порекло.

Опис 

Tapejaridae су били мали до средњи птеросаури са неколико јединствених, заједничких карактеристика, углавном везаних за лобању. Већина Tapejaridae је поседовала коштани гребен који потиче од њушке (формиран углавном од премаксиларних костију врха горње вилице). Код неких врста је познато да је овај коштани гребен подржавао још већи гребен мекшег влакнастог ткива које се протеже уназад дуж лобање. Tapejaridae одликује и њихова велика nasoantorbital fenestra, главни отвор у лобањи испред очију, који се протеже најмање половином дужине целе лобање у овој породици. Очне дупље су им биле мале и у облику крушке. Студије случајева мозга Tapejaridae показују да су имали изузетно добар вид, више него у другим групама птеросаура и ослањали су се скоро искључиво на вид при лову или интеракцији са другим припадницима своје врсте. Tapejaridae су имали необично смањене рамене појасеве који би били спуштени ниско на торзу, што је резултирало крилима која су вирила близу трбуха, а не близу леђа.

Биолози 
Tapejaridae су живели по дрвећу, са више закривљених канџи од осталих птеросаура и чешће су се јављали на фосилним местима са другим летећим кичмењацима, попут раних птица. Дуго се спекулисало да ли су биљоједи или сваштоједи, на основу кљунова налик папагајима. Директни докази о исхрани биљкама су познати у узорку Sinopterus који чува семенке у трбушној шупљини. Неки Tapejaridae могу чак бити делимично повезани са прве фазе зрачења скривеносеменица, посебно рода Klitzschophyllites.

Претпостављало се да су Thalassodrominae — Tapejaridae, клада у којој су такође укључени Raptorial, врсте прилагођене за лов који је пропорционално велики.

Класификација 

Tapejaridae је Александар Келнер 1989. дефинисао као кладу која садржи и Tapejara и Tupuxuara, плус све потомке њиховог најновијег заједничког претка. Како је првобитно замишљен, састављена је од две подгрупе: Tapejarinae, која се састоји од Tapejara и његових блиских сродника, и Thalassodrominae, која се састоји од Thalassodromeus и Tupuxuara.

Нека истраживања, попут оне коју су урадили Лу и колеге 2008. године, су открила да су Thalassodrominae ближе повезани са самим аждаркидима него са Tapejaridae и ставили су их у своју породицу (која се понекад назива и Tupuxuaridae, иако је прво именован Thalassodrominae). Најмање једно истраживање је такође открило да Chaoyangopteridae, за које се често открива да су ближе аждаркидима, представљају лозу унутар Tapejaridae, блискију у односу на tapejarines него на thalassodromines. Из тог разлога, Фелипе Пинхеиро и колеге (2011) су поново класификовали групу као подфамилију Tapejaridae, Chaoyangopterinae.

Тачни односи Tapejaridae једни према другима и према другим аждаркидима птеросаура су историјски били нејасни, а различите студије су дале значајно различите кладограме. Такође је нејасно тачно који птеросаури припадају Tapejaridae, неки истраживачи су открили да су thalassodromines и chaoyangopterines чланови ове породице, док су друга истраживања открила да су они ближе повезани са аждаркидима (у клади Neoazhdarchia). Неколико студија је показало да су Tapejaridae парафилије, не чине природну групу, већ представљају секвенцијалне гране. У светлу овог открића, неколико традиционалних имена повезаних са групом је поново дефинисано. Мартил и Неш су предложили ревидирану дефиницију за Tapejaridae, као и све врсте ближе са Tapejara него Quetzalcoatlus. Андрес и колеге нису следили овај предлог, већ су формално дефинисали Tapejaridae као кладу Tapejara + Sinopterus. Такође су редефинисали Tapejaridae као све врсте ближе Tapejara него Sinopterus, и додале нову кладу, Tapejarini, која укључује све потомке последњег заједничког претка Tapejara и Tupandactylus.

Испод су два алтернативна кладограма: први, који су представили Андрес и колеге 2014. године, открио је груписање Tapejaridae у основи кладе, са thalassodromines који су ближе повезани са аждаркидима, Dsungaripteridae и chaoyangopterids, сви у групи Neoazhdarchia. Њихов кладограм је приказан лево. Међутим, касније су бројне студије почеле да фаворизују Келнерову дефиницију групе, што значи да су чланови Thalassodrominae преквалификовани ову групу. Пример једне од ових студија је она коју су Келнер и колеге извели 2019. Кладограм са десне стране приказује њихову филогенетску анализу.

Топологија 1: Андрес и колеге (2014).

Топологија 2: Келнер и колеге (2019).

Референце

Спољашње везе 

Птеросаури